Berjozovka (Kolyma), een lange zijrivier van de Kolyma in Siberië, Rusland.
Berjozovo, een nederzetting met stedelijk karakter in het district Berjozovski
Berjozovka (Pysjma), zijrivier van de Pysjma in de Oeral

Zie ook 
Berjozovski (doorverwijspagina)
Berjozovaja Rosjtsja (doorverwijspagina)